Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2008/09 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Система начисления очков 
В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 462 (160 + 154 + 148) очков.

Зачёт